Mark Woodforde en Todd Woodbridge wonnen de dubbelspeltitel van het tennistoernooi Australian Open 1992 door in de finale te winnen van het duo Kelly Jones en Rick Leach met 6-4, 6-3, 6-4

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1992